Robinsonade (literatuur), een literatuurgenre 
 Robinson Crusoë-economie, een gedachtenexperiment binnen de economische wetenschappen